Álef - letra do alfabeto
Ou ainda:
Alef. - abreviatura oficial do botânico Friedrich Christoph Wilhelm Alefeld
Alef (linguagem de programação) - parte do sistema operacional Plan 9 from Bell Labs
Número aleph - em teoria dos conjuntos, sequência de números usados para representar o cardinalidade de conjuntos infinitos
ALEPH - uma das quatro grandes experiências de física de partículas que funcionou no LEP, do CERN, entre 1989 e 2000
Editora Aleph - editora brasileira
O Aleph - livro de Jorge Luis Borges

Ver também 
Alef dos Santos Saldanha - futebolista brasileiro

Desambiguação